Alisson ist der Vorname der folgenden Personen:
 Alisson (Fußballspieler, Januar 1986) (Alisson Patrício; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Alisson (Fußballspieler, Dezember 1986) (Alisson Guirra Reis Calçado; * 1986), brasilianischer Fußballspieler 
 Alisson (Fußballspieler, 1988) (Alisson Veloso Ricardo; * 1988), brasilianischer Fußballspieler 
 Alisson (Fußballspieler, 1989) (Alisson Leandro Worubi; * 1989), brasilianischer Fußballspieler 
 Alisson (Alisson Ramsés Becker; * 1992), brasilianischer Fußballtorhüter
 Alisson (Fußballspieler, 1993) (Alisson Euler de Freitas Castro; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Alisson (Fußballspieler, 1994) (Alisson Christhian Brand; * 1994), brasilianischer Fußballspieler 
 Alisson Farias (* 1996), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Alison
 Allison